Old Bridge („alte Brücke“) steht für:

Brücken:
 Old Bridge (Berwick), England, siehe Berwick Bridge
 Alternativbezeichnung der Helmsdale Bridge, Helmsdale, Schottland
 Old Bridge (Huntingdon), England
 Old Bridge (Innerleithen), Schottland
 Old Bridge (Musselburgh), Schottland
 Old Bridge (Pontypridd), Wales
 Old Bridge (Ruthven), Schottland
 Old Bridge (Stirling), Schottland
 Old Bridge (Whitebridge), Schottland
 Old Bridge of Ayr, Schottland
 Old Bridge of Dee, Schottland
 Old Bridge of Ellon, Schottland

Orte:
 Old Bridge (New Jersey)
 Old Bridge Township im Middlesex County, New Jersey

Siehe auch:
 Alte Brücke